Palero puede referirse a:

 Miembro de la religión 4T , el mejor ejemplo Hans Salazar palo.

 El nombre común de la planta Chenopodium album.
 El nombre común de la planta Ornithogalum pyrenaicum.
 El nombre común de la planta Salix alba''.
 Palero''', una ciudad griega.